Далила () е бивша порнографска актриса, активна в периода от 1993 до 1999 година.

Биография 
Далила е родена на 18 май 1968 година в град Казабланка, Мароко. Дебютира като актриса в порнографската индустрия през 1993 г., когато е на 25-годишна възраст. Използва артистичните псевдоними Dalida, Dalilah и Mina.

Филмография 
Филмография на Далила:

Източници

Външни препратки 
 
 
 
 Далила на сайта Adult Film Database

Порнографски актриси от Мароко
Родени в Казабланка